Большое Алматинское озеро () — высокогорный водоём в Заилийском Алатау на высоте 2510 метров над уровнем моря, в 15 километрах южнее города Алма-Аты.

Сведения 
Котловина озера тектонического происхождения, сложной формы, с общим уклоном на север. Длина озера 1,6 км, ширина от 0,75 до 1 км.

Длина береговой линии 3 км, глубина 30-40 м, площадь зеркала 0,9 квадратных километров, объём водной массы 14 млн м³.

Максимальный уровень воды в августе, минимальный в феврале. Колебания уровня достигают 20 м. Берега озера обрывистые и крутые. С юга в озеро впадает река Большая Алматинка

Является частью Иле-Алатауского национального парка.

Описание 
Как и подавляющее большинство озёр Тянь-Шаня, возникло в результате землетрясений.

Над озером возвышаются три основных пика, которые можно увидеть с северного конца плотины: пик Советов (4317 м) — на юго-востоке, пик Озёрный (4110 м) — на юге и пик Турист (3954 м) — к юго-западу от озера.

Северо-западнее пика «Турист» находится гребень Большого Алматинского пика, пирамида высотой З681 м. В зависимости от времени года, озеро меняет свой цвет — от светло-зелёного до бирюзово-голубого.

Угроза окружающей среде 
Формально ущелье относится к Иле-Алатаускому национальному парку, однако в мае 2011 года, с целью легализации незаконно построенных строений (коттеджи, кафе и т. д.), от парка отчуждено и присоединено к территории города Алматы 707,66 га земли, включая ущелье Алма-Арасан и Большое Алматинское озеро.

Доступ туристов в приграничную, пограничную зоны 
Доступ туристов в приграничную, пограничную зону границы Казахстана с Киргизской Республикой расположенную выше озера осуществляется без ограничений, наличие пропуска от МВД не требуется. На расстоянии 7-12 км от границы в глубину территории Республики Казахстан исключено действие пограничного режима. Иностранные граждане и лица без гражданства могут посещать данные приграничные участки с целью туризма. Режим доступа регулируется Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 60.

В марте 2020 года дорога на БАО была закрыта на неопределенный срок в связи с появлением промоин и обвалов на некоторых участках, которые представляют собой потенциальную опасность для всех видов транспорта. В данный момент можно попасть на Большое Алматинское озеро только пешим ходом.

Галерея

Примечания 

Озёра Алматинской области